Osoby:
 Leo Delitz – austriacki malarz

Zobacz też:
 Delitz am Berge